Коарра́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Валле-де-л’Ус и дю Лагуэн. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64191.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 190 км южнее Бордо, в 19 км к юго-востоку от По.

По территории коммуны протекают реки Гав-де-По и .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2113 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1326 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 932 были экономически активными, 394 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 65,3 %). Из 932 активных жителей работали 822 человека (440 мужчин и 382 женщины), безработных было 110 (50 мужчин и 60 женщин). Среди 394 неактивных 157 человек были учениками или студентами, 124 — пенсионерами, 113 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Викентия (XVI век). Исторический памятник с 1988 года
 Замок Коарраз (XVI век). Исторический памятник с 2011 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи